Убинас — вулкан в Южной Америке.

Расположен в юго-западном Перу в кальдере диаметром 1,4 км. В XVI веке было первое зарегистрированное извержение. С 1550 по 1969 год вулкан 16 раз извергался.

Первое за 40 лет извержение вулкана Убинас началось 20 апреля 2006 года. Расположенные рядом с вулканом города накрыло облаком пепла и ядовитых газов. Закончилось извержение летом 2007 года. Последняя активность Убинаса зафиксирована в 2014 году.

24 июля 2019 года случилось ещё одно извержение вулкана Убинас. Власти эвакуировали всё население.

См. также 
 Сабанкая

Примечания

Ссылки 
 
 

Стратовулканы
Вулканы Перу
Активные вулканы